Vermont es un estado de los Estados Unidos.

El término Vermont también puede referirse a:

Lugares 
Australia
Vermont (Victoria), suburbio de Melbourne, Australia.

Estados Unidos
Vermont (Illinois), villa en el condado de Fulton, estado estadounidense de Illinois.
Vermont (Indiana), área no incorporada en el condado de Howard, estado de Indiana.
Vermont (Wisconsin), pueblo en el condado de Dane, estado estadounidense de Wisconsin.
Vermont/I-105 (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Verde del Tren Ligero de Los Ángeles.
Vermont/Beverly (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Roja del Tren Ligero de Los Ángeles.
Vermont/Sunset (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Roja del Tren Ligero de Los Ángeles.
Vermont/Santa Mónica (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Roja del Tren Ligero de Los Ángeles.

Francia
Le Vermont, población y comuna francesa, en la región de Lorena.
Villers-Vermont, comuna y población de Francia, en la región de Picardía.

San Vicente y las Granadinas
Vermont (San Vicente y las Granadinas), pueblo en la Isla de San Vicente.

Sudáfrica
Vermont (Sudáfrica), Provincia Occidental del Cabo.

Otros usos 
República de Vermont, nombre oficial del actual estado de Vermont durante el período de independencia.
Segunda República de Vermont, partido político del estado de Vermont, Estados Unidos.
Universidad de Vermont, universidad estatal situada en Burminton, Vermont.